Кирхдорф-ам-Инн () — топоним

Топонимы 
 Кирхдорф-ам-Инн — община в Австрии (политический округ Рид-им-Иннкрайс, федеральная земля Верхняя Австрия)
 Кирхдорф-ам-Инн — община в Германии, в районе Ротталь-Инн (Нижняя Бавария, земля Бавария)
 Кирхдорф-ам-Инн — часть общины Раублинг в Германии, в районе Розенхайм (Верхняя Бавария, земля Бавария)

Ссылки